Richard kan som auktorsförkortning betyda:

 Achille Richard
 Barton Richard
 Louis Claude Richard
 Oliver Jules Richard

Robotskapade auktorsförkortningar